Philipp Friedrich von Breuner ist der Name folgender Personen:

* Philipp Friedrich von Breuner (Fürstbischof) (1597–1669), österreichischer Geistlicher, Weihbischof von Olmütz und Fürstbischof von Wien
 Philipp Friedrich von Breuner (Feldzeugmeister) (1601–1638), österreichischer Feldzeugmeister